Э́ккерман (, ) — шведская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Эккерман, Иоганн Петер (1792—1854) — немецкий литератор, поэт.
 Эккерман, Шарлотта (1759—1790) — шведская оперная певица и актриса.
 Эккерман, Юлия (1765—1800) — шведская куртизанка и, вероятно, шпионка.

См. также 
 Экерман